La route départementale 97, ou RD 97, ou D 97, est située :
 dans le département du Var :
 elle relie Toulon au Luc, reprenant l'ancienne RN 97, déclassée en 2006
 elle reliait jusqu'en 2006 Hyères à Giens, cette liaison a été renumérotée RD 197
 dans le département de l'Essonne, elle relie Arpajon à Limours
 dans le département de Seine-et-Marne, elle relie Iverny à Trilport en traversant la Marne par Germigny l'Évêque.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Var
 Routes de l'Essonne

097